El andalucismo islamizante (también llamado andalusismo) es una corriente del nacionalismo andaluz que aboga por la reconstrucción de la identidad andalusí en Andalucía, es decir, por la recuperación de la perdida tradición islámica, y la constitución de un estado independiente andaluz.

El andalusismo apareció en la arena política andaluza en los años 80 del pasado siglo, con la aparición de Liberación Andaluza en 1985. Se trata de un movimiento ligado al fenómeno de los neoconversos, españoles (no necesariamente andaluces) convertidos al islam que consideran a Andalucía como su patria espiritual y que actúan a través de asociaciones culturales como la Liga Morisca o la Fundación Islam y Al-Andalus. 

Según las tesis de este movimiento, la identidad andaluza, caracterizada por un espíritu abierto, universalismo y tolerancia, es incompatible con la tradición racista y europea de España, ya que el sustrato moro de Andalucía la excluye de la identidad española. Este antagonismo explicaría la represión de Andalucía desde la Reconquista, hecho que a su vez explicaría el escaso éxito del andalusismo, pues debido a los siglos de fundamentalismo católico y asimilación cultural que ha sufrido Andalucía, aún pervivirían prejuicios antiislámicos en la sociedad.

Véase también 
 Islam en España

Bibliografía 
 STALLAERT, C. Etnogénesis y etnicidad en España, Proyecto A, 1998, Barcelona. ISBN 84-922335-7-5

Nacionalismo andaluz
Islam en España